Messier 103 (M103), een object aan de sterrenhemel
M103 (tank), een Amerikaanse tank